Chiesa di San Solutore – chiesa di Issogne
 Chiesa dei Santi Michele e Solutore – chiesa di Strambino